Niemcy:
 Rodenbach am Main – dzielnica Lohr am Main
 Rodenbach – gmina w kraju związkowym Hesja, w powiecie Main-Kinzig
 Rodenbach – gmina w kraju związkowym Nadrenia-Palatynat, w powiecie Kaiserslautern
 Rodenbach bei Puderbach – gmina w kraju związkowym Nadrenia-Palatynat, w powiecie Neuwied
 Rodenbach – rzeka, dopływ Eisbach
 Rodenbach – rzeka, dopływ Wapelbach

Osoby:
 Georges Rodenbach – belgijski poeta

Inne:
 Rodenbach – marka piwa